Juan Diego (1942-2022), acteur espagnol ;
 Juan Diego Covarrubias (1987-), acteur mexicain ;
 Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1474-1548), Saint catholique ;
 Juan Diego Fidel Solanas, dit Juan Solanas (1966-), réalisateur argentin ;
 Juan Diego Florez (1973-), ténor péruvien ;
 Juan Diego González-Vigil (1985-), joueur de football péruvien ;
 Juan Diego Ramírez (1971-), cycliste colombien.